Kirchenstück ist der Name folgender Weinlagen:

 Forster Kirchenstück bei der Gemeinde Forst an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz)
 Hochheimer Kirchenstück bei der Stadt Hochheim am Main (Hessen)